Masumoto se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kimio Masumoto
 Masami Masumoto